Rinne steht für:

linienförmige Vertiefungen und Mulden, meist zur Abführung von Flüssigkeiten
 Entwässerungsrinne, in befestigten Flächen zum Ableiten von Oberflächenwasser
 Dachrinne zum Ableiten des Regenwassers von einem Dach
 Pinkelrinne als besondere Form des Urinals
 Überlaufrinne zum Auffangen von überlaufenden Flüssigkeiten rund um verschiedene Behältnisse
 Finnesche Rinne als Schwimmbadumrandung

linienförmige Vertiefungen und Senken in der Landschaft und in der Geographie
 Gerinne, Bett eines (künstlichen oder natürlichen) Fließgewässers
 zeitweilige Kleingewässer, Rinnsal
 Rinne (Ozeanografie), unterseeisches Tal
 Glaziale Rinne, auch Tunneltal, durch unter einem Gletscher fließendes Wasser erodiertes Tal
 steile Talfurchen der Berggipfel, siehe Couloir
 tief in das Umland eingekerbte Flüsse, siehe Schlucht
 im Watt der Priel
 Gerinne und Trockentäler in ariden Zonen, siehe Wadi
 spezielle Karsterscheinungen wie die Karren, siehe Karst

in der Astronomie
 besondere Erscheinungsformen auf der Marsoberfläche, die Marskanäle
 frühere Bezeichnung für Mondrille

Furchen, Rillen
 Blutrinne verringert die Masse einer Klinge ohne Verlust von Flexibilität oder Stabilität

Rinne ist der Name von Fließgewässern:
 Königseer Rinne oder Rinne, linker Zufluss der Schwarza in Bad Blankenburg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Remdaer Rinne oder Rinne, linker Zufluss der Saale bei Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

 Rinne (Kößnach), rechter Zufluss der Kößnach bei Kößnach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rinne (Sorge), linker Zufluss der Sorge zwischen Friedrichsholm und Hohnerfähre, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Rinne ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Rinne (Buddhist) (951–1025) buddhistischer Gelehrter der Hossō-shū in Japan

 Antti Rinne (* 1962), ehemaliger finnischer Ministerpräsident
 Artur Rinne (1910–1984), estnischer Sänger
 Benita Rinne (* 1956), deutsche Schauspielerin
 Cia Rinne (* 1973), schwedisch-finnische Autorin und Künstlerin
 Cornelius Rinne (* 1955), deutscher Zeichner, Illustrator und Künstler
 Eberhard Rinne (* 1938), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Fanny Rinne (* 1980), deutsche Hockeyspielerin
 Friedrich Rinne (1863–1933), deutscher Mineraloge, Kristallograph und Petrograph
 Friedrich Heinrich Rinne (1852–1924), deutscher Chirurg
 Gabriella De Almeida Rinne (* 1989), deutsche Sängerin
 Heinrich Rinne (1882–1953), deutscher Politiker (SPD), Mitglied Hannoverscher und Niedersächsischer Landtage
 Heinrich Adolf Rinne (1819–1868), deutscher Otologe
 Hermann Rinne (1861–1929), deutscher Politiker (DDP), MdL Schaumburg-Lippe
 Horst Rinne (1939–2023), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker
 Johannes Wilho Rinne (1923–2010), Primas der Orthodoxen Kirche Finnlands
 Joonas Rinne (* 1995), finnischer Mittelstreckenläufer
 Jouni Rinne (* 1956), finnischer Eishockeyspieler
 Pekka Rinne (* 1982), finnischer Eishockeytorwart
 Taru Rinne (* 1968), finnische Motorradsportlerin
 Ursula Olga Rinne (1946–2011), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Renne
 Rhine
 Rinn (Begriffsklärung)
 Rinne-Versuch
 Rinner
 Steinerne Rinne